Khirbet et-Tannur se poate referi la:
 Khirbet et-Tannur, un templu antic nabataean situat în vârful lui Jebel Tannur, în Iordania,
 Khirbat al-Tannur,  un fost cătun arab palestinian din subdistrictul Ierusalim.